Heinrich Scherping ist der Name von

* Heinrich Scherping (Stifter) (vor 1476–nach 1509), Bürger zu Magdeburg und Stifter eines Altars sowie einer Kommende
 Heinrich Scherping (Büchsenmacher) (1831–1913), Hofbüchsenmacher zu Hannover